Frais bezeichnet:

 Frais, ein Gebiet im Landkreis Tirschenreuth in Bayern und im Okres Cheb in Tschechien
 Frais (Territoire de Belfort), eine Gemeinde im französischen Département Territoire de Belfort

Frais ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Frais (1946–2013), tschechischer Schriftsteller
 Karl Frais (* 1948), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Fraiß im Sinne von Schrecken, Furcht, Schmerzen, Gefahr
 Fraiß (Recht)
 Freis